Ziv ou Zev (yiddish : « brillant ») est un prénom hébraïque masculin.

Patronyme 
 Henia Ziv, actrice française
 Jacob Ziv, informaticien israélien
 Daniel Ziv, réalisateur, écrivain, éditeur

Autre 
 Lempel-Ziv : concept en compression de données 
 Ziva David

Variante orthographique 
 Zvi

Homonymie de prénom